Lebjaž'e: insediamento di tipo urbano della oblast' di Kirov, nella Russia europea centro-settentrionale;
 Lebjaž'e: insediamento di tipo urbano della oblast' di Kurgan, nella Siberia occidentale;
 Lebjaž'e: insediamento di tipo urbano della oblast' di Leningrado, nella Russia europea nordoccidentale.